Příjmení Terry nosí více významných osobností:

 Alice Terry (1899–1987), americká herečka
 Clark Terry (1920–2015), americký trumpetista
 Ellen Terryová (1847–1928), anglická herečka
 Fernando Belaúnde Terry (1912–2002), peruánský prezident
 Helen Terry (* 1956), anglická zpěvačka
 Jason Terry (* 1977), americký basketbalista
 John Terry (* 1980), anglický fotbalista
 Luther Leonidas Terry (1911–1985), americký ministr zdravotnictví
 Paul Terry (1887–1971), americký karikaturista a filmař
 Ruth Terryová (1920–2016), americká herečka

Externí odkazy